Palparellus voeltzkowi — вид сетчатокрылых насекомых из семейства муравьиных львов (Myrmeleontidae). Один из крупнейших видов семейства.

Описание 
Очень крупный муравьиный лев. Длина переднего крыла 65—80 мм, размах крыльев до 15 см. Длина брюшка самцов 69—78 мм, самок 58—62 мм. Голова одноцветная темно-коричневый или темно-красноватая, лоб с двумя слегка приподнятыми килями. Антенны длинные, однотонно красновато-коричневые. Лабиальные щупики короткие, коричневые. Задние крылья немного короче передних, с бледной полосой, простирающейся от птеростигмы, но не доходящей до заднего края. Ноги красновато-коричневые, с длинными чёрными щетинками. Брюшко длинное, кроваво-красное у только отродившихся особей, со временем его цвет изменяется к красновато-коричневому. Эктопрокты самцов очень короткие, с острой вершиной, изогнутые.

Ареал 
Мадагаскар и остров Европа.

Биология 
Время лёта с середины ноября по февраль. Хищник, добычу ловят в полёте. Личинка крупная — активный хищник, сооружает характерные воронкообразные ямки в песчаных почвах, в которые ловят мелких насекомых, закопавшись в песок. При приближении насекомого личинка рывками головы бросает в него несколько песчинок; добыча скатывается на дно воронки и личинка хватает её. Пищеварение у личинок внекишечное. Окукливаются в шелковистом коконе. Куколка свободная.

Примечания 

Муравьиные львы
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1906 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Эндемики Мадагаскара